

Persone 
 Grzegorz Turnau (1967) – musicista polacco

Geografia

Austria 
 Turnau – comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Türnau – frazione di Haugschlag, comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Türnau – frazione di Sankt Margarethen an der Sierning, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Repubblica Ceca 
 Turnau – antico nome tedesco di Turnov, città nel distretto di Semily (Liberec)

Pagine correlate 
 Thurnau – comune tedesco nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)